Stati Uniti d'America
 Westboro – città della Contea di Atchison, Missouri
 Westboro – città della Contea di Taylor, Wisconsin